Andrzej Bieniek (1895–1944) – polski ekonomista i żołnierz
 Andrzej Bieniek (ur. 1911) – polski żołnierz